

Patronyme 

 Éric Lauer (1965-), parachutiste français ;
 Hilde Lauer (1943-) est une kayakiste roumaine ;
 Jean-Baptiste Lauer (1758-1816), est un général français et comte d'Empire ;
 Jean-Philippe Lauer (1902-2001) est un égyptologue français ;
 Jean Lauer (1916-1995), est un footballeur français qui a joué au FC Metz et à l'AS Saint-Étienne au cours des années 1930-1940 ;
 Martin Lauer (1937-2019) est un ancien athlète allemand, pratiquant le 110 mètres haies et le décathlon ;
 Philippe Lauer (1874-1953) est un bibliothécaire et historien français ;
 Pierre Lauer (1923-), est un footballeur français qui a joué à Strasbourg et à Colmar dans les années 1940 ;
 Stéphane Lauer (1966-) est un journaliste français.

Toponyme 

 Lauer est un petit groupes d'îles de la commune norvégienne de Hvale.

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain